Paramisophria är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av T. Scott 1897. Paramisophria ingår i familjen Arietellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Paramisophria